Prima Lega 2005-2006 – edizione del campionato di calcio per club del Kuvait
 Prima Lega 2005-2006 – edizione del terzo livello del calcio svizzero